Unterseeboot 66 ou U-66 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boote durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:

 L'Unterseeboot 66 a été construit en 1915 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant d'être coulé en 1917. 
 Durant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont aussi donné à deux autres U-boote une désignation similaire : 
 L'Unterseeboot UB-66 a été construit en 1917 et disparu en 1918. 
 L'Unterseeboot UC-66 a été construit en 1916 et coulé en 1917.

 L'Unterseeboot 66 a été construit en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être coulé en 1944.

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940